Транспортный беспилотный грузовой космический корабль «Прогресс» создан на базе космического корабля «Союз», его основной задачей является выполнение транспортных операций по обеспечению длительного функционирования орбитальных станций. На Землю транспортные корабли не возвращаются. После выполнения программы полёта и отделения от станции в расчетное время включается двигательная установка грузового корабля, в результате торможения космический аппарат входит в плотные слои атмосферы над заданным районом Тихого океана и прекращает существование. Все старты ТГК осуществляются с космодрома Байконур.

Запуски ТГК до 2014 года осуществлялись с помощью ракеты-носителя (РН) «Союз-У», с октября 2014 года запуски осуществляются также с помощью РН «Союз-2.1а».

Статистика ТГК Прогресс 
ТГК не выведенные на целевую орбиту вследствие аварии РН — 3: Прогресс М-12М, Прогресс М-27М, Прогресс МС-04.

Экспедиции на орбитальную станцию Салют-6 (1978—1980)

Экспедиции на орбитальную станцию Салют-7 (1981—1985)

Экспедиции на орбитальную станцию Мир (1986—2001)

Экспедиции на Международную космическую станцию (с 2000 года)

2000—2009 годы

2010—2019 годы

С 2020 года

См. также 
 Список аппаратов серии «Союз»
 РКК «Энергия»

Примечания 

Списки космических аппаратов
Космические корабли серии «Прогресс»